Фаворит або фаворитка — улюблена особа володаря доби абсолютизму, що користувалася значною прихильністю володаря і мала вплив на палацове чи політичне життя. Ця суспільна інституція отримала назву фаворитизм.
 Фаворит — кінь, улюбленець перегонів, на перемогу якого роблять ставки чи б'ються об заклад.
 «Фаворит» — назва історичного роману російського письменника В. С. Пікуля (1928 — 1990).
 «Фаворит» — назва кінно-спортивної школи, м. Кременчук.

 «Фаворитка» — опера в чотирьох актах італійського композитора Гаетано Доніцетті.

Фільми 

 «Фаворит» (1974) — британський фільм-трилер, реж. Тоні Річардсон.
 «Фаворит» (1976) — молдовський радянський телефільм режисера Василе Брескану.
 «Фаворит» (2003) — американський фільм, реж. Ґері Росс.
 «Фаворитка» (1952) — італійський драматичний фільм, реж. Чезаре Барлакчі.
 «Фаворитка» (1989) — американо-швейцарський пригодницький фільм, реж. Джек Смайт.
 «Фаворитка» (2018) — історичний фільм режисера Йоргоса Лантімоса.